Girlfriend puede referirse a:

Televisión 
 «Girlfriend», serie china.

 Música 
 «Girlfriend», canción de 'N Sync.
 «Girlfriend», canción de Avril Lavigne.
 «Girlfriend», canción de Michael Jackson.
 «Girlfriend», canción de Alicia Keys.
 «Girlfriend», canción de Charlie Puth

 Perfume 
 «Girlfriend»''', perfume de Justin Bieber.